Il doppio del torneo di tennis Manchester Open 1994, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Rick Leach e Danie Visser che hanno battuto in finale Scott Davis e Trevor Kronemann 6-4, 4-6, 7-6.

Teste di serie

 Jan Apell /  Jonas Björkman (semifinali)
 Assente

 Rick Leach /  Danie Visser (campioni)
 Brent Haygarth /  Brad Pearce (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Manchester Open 1994
ATP Tour 1994